Municipio de Rush puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rush (condado de Jo Daviess, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jo Daviess.
 Municipio de Rush (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Shiawassee.
 Municipio de Rush (condado de Buchanan, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Buchanan.
 Municipio de Rush (condado de Champaign, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Champaign.
 Municipio de Rush (condado de Scioto, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Scioto.
 Municipio de Rush (condado de Tuscarawas, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Tuscarawas.
 Municipio de Rush (condado de Centre, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Centre.
 Municipio de Rush (condado de Dauphin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Dauphin.
 Municipio de Rush (condado de Northumberland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Northumberland.
 Municipio de Rush (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.
 Municipio de Rush (condado de Susquehanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Susquehanna.